— японский OVA-сериал, срежиссированный Кадзуей Цурумаки и выпускаемый студией Gainax с апреля 2000 по март 2001 года, а также написанные по его мотивам манга и цикл романов. «FLCL» являет собой жанровую смесь из комедии, меха, фансервиса, триллера с элементами психоделики.

24 марта 2016 года были анонсированы два новых шестисерийных сезона, выпуск первого назначен на начало 2018 года. Созданием новых серий будут заниматься Production I.G и Adult Swim.

Сюжет 

Жизнь Наоты, обычного школьника, была однообразна: занятия в школе, отдых под городским мостом на прибрежной траве и домашние дела, такие как помощь отцу и деду. Всё это продолжалось изо дня в день, пока однажды он не встретил Харуко. По приходе домой Наота обнаруживает, что Харуко уже находится у них дома, в качестве домработницы, которую нанял его отец. С этого момента обычная жизнь Наоты заканчивается, и начинается новая — приводящая порой к разрушению всего города.

Название 
Название フリクリ (фурикури) не является японским словом, хотя очень напоминает многие другие слова и сокращения. Дополнительный смысл добавляют особенности японской транскрипции английских слов, в частности, Fooly Cooly () по-японски также записывается как фурикури. В сериале обыгрываются различные значения слов, если точно, то смысл слова меняется в зависимости от сюжета и контекста.

Некоторые из значений, с которыми употребляется слово:
  — придуманное Харукой подростковое кожное заболевание;
 «заниматься фури-кури» — эвфемизм для «заниматься сексом» (звучит от имени отца Наота в первой серии);
 «Как мы будем красить волосы!? Как обычно, в красный цвет? Или же… в фури-куричневый?» (5-я серия) цвет, в который красят волосы.
 Сигэкуни употребляет как название процесса выпечки хлеба;
 Изначально, термин Furi Kuri существовал только в токийском сленге, и означал он: feel someone up in a provocative way ();
 Также в переводе с японского сленга означает: лапать женщину.

Аниме

Эпизоды

Особенности названий 
Название третьей серии, Мару-Раба, может быть переведено как название пьесы, которую играют в серии — Маркиз Карабас (сокращение по самым характерным слогам слов является обычным в Японии), так и «кругом любовь» (дословно — мару — точка, круг, рабу — японская запись английского слова love — любовь), на бенто в самой серии так же написано ﾗﾌﾞ, обведённое кругом.

Персонажи 
 — главный герой. Юноша, старающийся быть как все. Гитара Gibson Flying V.
Сэйю:

 — или  инопланетянка. Играет на бас-гитаре Rickenbacker 4001. Главная цель прибытия на Землю — поиск Атомска. Любит эпатировать публику, пренебрегает чужими интересами. Средство передвижения: космический корабль в виде мотороллера Vespa 180 SS.
Сэйю: 

 — девушка старшего брата Наоты и его самого тоже. Учится в старшей школе, не работает. Чаще всего можно найти её под Мостом. Есть ручное животное Та-кун — кот. Собственно говоря, Та-куном она называет любое существо мужского пола. Включая Наоту. Курит.
Сэйю:

 — одноклассница Наоты, дочь мэра города. Тайно влюблена в Наоту-куна, из-за чего ревнует его к Мамими.
Сэйю:

 — одноклассник Наоты.
Сэйю:

 — одноклассник Наоты.
Сэйю:

 — классная руководительница Наоты.
Сэйю:

 — робот компании Medical Mechanica. Это имя было дано ему за крылья Мамими Самэдзимой.
Сэйю: Отсутствует

 — отец Наоты, главный редактор самиздатовского журнала «Вперёд Мабасэ!», в прошлом мангака, рисовавший мангу «Евангелион».
Сэйю:

 — дед Наоты и тренер местной бейсбольной команды «Марсиане». Недолюбливает Мамими.
Сэйю:

 — командующий филиалом «иммиграционного бюро для инопланетян» в Мабасэ. Обладает бровями впечатляющих размеров (впоследствии оказывается, что брови — приклеенные). Средство передвижения: мотороллер Rabbit 301.
Сэйю:

 — подчинённая Амарао.
Сэйю:

 — известный космический пират по прозвищу «Похититель планет». Гитара - Gibson EB0 1961-го года.
Сэйю: Отсутствует

 — домашний кот Наоты.
Сэйю:

 — бездомный котёнок, которого подобрала Мамими.
Сэйю:

Юмор в FLCL 
Большая часть шуток в FLCL будет понятна только знатокам аниме (в частности, смотревшим одно из предыдущих творений студии Gainax — «Евангелион»). Также немалая толика юмора завязана на игре слов, в частности на игре созвучности гайрайго (новозаимствованных слов из английского) и обычных японских слов.

Например:
 в первой серии недосказанное (торэнай — «не могу отцепиться») путается с , тойрэ гайрайго туалет.
 в третьей серии, само название серии マルラバ　(мару раба) означает одновременно и название пьесы, которую играют в школе (Марукиз Барабас, японское название пьесы Кот в сапогах), и «кругом любовь» (от , мару, круглый и , рабу, гайрайго love).
 в третьей серии, в сцене репетиции пьесы, Гаку в костюме мыши, обсуждая этти, произносит тюу, что означает и поцелуй, и звук, издаваемый мышами.

Музыкальное оформление 
Значимым элементом притягательности FLCL является музыка. Большая часть музыки, звучащей в FLCL, принадлежит японской группе The Pillows, которая обрела немалую популярность после выхода аниме в Америке. Специально для сериала были созданы песни «Ride on Shooting star» и «I Think I Can», которые впоследствии были выпущены как синглы и на данный момент являются классикой группы. Остальную часть музыки сочинил японский композитор Синкити Мицумунэ. Позже были выпущены 2 компакт-диска оригинальных саундтреков «Addict» и «King of Pirates» и один компакт-диск с компиляцией лучших композиций «FLCL № 3» в Японии, а затем и в Америке. Ещё одной отличительной чертой FLCL является то, что анимационный ряд рисовался под конкретную мелодию, а не наоборот. Например, песня «Little Busters» звучит в моменты, когда Канти обретает силу Атомска. Подобный подход был опробован в первых работах GAINAX: Daicon III и Daicon IV. В самом сериале есть сцена в которой Харуко во время полета на гитаре произносит «Daicon V», символизируя тем самым, что FLCL является дальнейшей эволюцией идей GAINAX. Помимо этого, в сериале очень много ссылок на гитары, которые используются как символически, так и физически (хотя в основном не по назначению).

Примечания

Ссылки 
.
.

Gainax
Оригинальные аниме
Программы телеканала Adult Swim